Название маса обозначает распространённые в Камеруне и Чаде (Африка):
 Маса — народ в республиках Камерун и Чад.
 Маса — язык народа маса.

Персоналии 
 Маса, Мануэль Висенте (1779—1839) — аргентинский адвокат и политик-федералист, губернатор Буэнос-Айреса.

Другое 
 МАСА — программа обучения евреев из диаспоры в Израиле.
 Маса — известная из хеттских текстов область в Малой Азии, предположительно Меония - прародина меонов (лидийцев).
 Маса — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.